Арднакраша (; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится на границах графств Клэр (провинция Манстер) и Каван.

Демография 
Население — 1 169 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 926 человек.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 Electricity Supply Board — background on establishment
 Clare Library — Ardnacrusha

Населённые пункты графства Клэр